

Wydarzenia 

 wybuchła pierwsza wojna samnicka między Rzymianami a Samnitami
 perska inwazja na Egipt

Urodzili się 
 Filetajros Pergameński, założyciel królestwa pergameńskiego w Azji Mniejszej, protoplasta dynastii Attalidów (data sporna lub przybliżona) (zm. 263 p.n.e.)

Zmarli